1925/26 was het 34ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Huddersfield Town werd als eerste club in Engeland voor de derde keer op rij landskampioen.

Prijzen

First Division

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Second Division

Third Division North

Third Division South

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1925/26